Sezon 1967/1968 klubu AS Roma.

Sezon 
Sezon 1967/1968 był trzecim kolejnym, w którym zespół prowadził Oronzo Pugliese. Do drużyny ściągnięto dwóch znaczących zawodników: Giuliano Taccolę z Genoi i mistrza świata 1962 Jaira da Costę. Zespół po raz kolejny spisał się średnio zajmując 10. pozycję w Serie A.

Rozgrywki 
 Serie A: 10. miejsce
 Puchar Włoch: 1. runda

Skład i ustawienie zespołu

Zobacz też 
 AS Roma

AS Roma w poszczególnych sezonach